Хауард има више значења:
 Округ Хауард (Ајова)
 Округ Хауард (Арканзас)
 Округ Хауард (Индијана)
 Округ Хауард (Мериленд)
 Округ Хауард (Мисури)
 Округ Хауард (Небраска)
 Округ Хауард (Тексас)
 Хауард (Џорџија)
 Хауард (Колорадо)
 Хауард (Охајо)
 Хауард (Јужна Дакота)
 Хауард (Висконсин)
 Хауард (Канзас)
 Хауард (Пенсилванија)